

Geografia 
 Rovana – fiume del Cantone Ticino
 Rovana di Campo –  fiume che nasce in Italia e che prosegue il suo percorso in Svizzera
 Rovana di Bosco – fiume del Cantone Ticino

Persone 
 Rovana Plumb –  politica rumena